Hermarchus är ett släkte av insekter. Hermarchus ingår i familjen Phasmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor